Christian Rasmussen er navnet på flere personer:

 Christian Rasmussen (1815-1894) (1815-1894) – dansk gårdejer og politiker, medlem af Folketinget og Landstinget
 Christian Rasmussen (præst) (1846-1918) – dansk præst, missionær og filolog
 Christian Rasmussen (1858-1916) (1858-1916) – dansk forretningsfører, medlem af Folketinget
 Christian Rasmussen (1898-1970) (1898-1970) – dansk husmand og politiker, medlem af Folketinget (fulde navn: Jens Christian Rasmussen)
 Christian Rasmussen (direktør) (1901-1973) – dansk direktør
 Christian Rasmussen (generalsekretær) - dansk præst, generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende
 Christian Rasmussen (komponist) (1845-1908) - dansk komponist